Duitsland:
Neuhausen (Enzkreis), een gemeente in de deelstaat Baden-Württemberg
Neuhausen auf den Fildern, een plaats in de deelstaat Baden-Württemberg
Neuhausen ob Eck, een plaats in de deelstaat Baden-Württemberg
Neuhausen/Erzgeb., een plaats in de deelstaat Saksen
Neuhausen/Spree, een gemeente in de deelstaat Brandenburg
Neuhausen (München), een wijk in de stad München

Zwitserland:
Neuhausen am Rheinfall, een gemeente in het kanton Schaffhausen

Rusland:
Goerjevsk (oblast Kaliningrad), een stad in de oblast Kaliningrad die tot 1946 Neuhausen heette